Олива-де-Ме́рида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 255 км². Население — 1850 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса